Болонино — село в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области.

География 
Село находится на берегу речки Болонинка в 41 км на северо-восток от города Красный Холм на границе с Ярославской областью.

История 
В 1823 году в селе была построена каменная Покровская церковь с 3 престолами, метрические книги с 1784 года.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Мартыновской волости Весьегонского уезда.

С 1929 года село входило в состав Мартыновского сельсовета Краснохолмского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Овинищенского района Калининской области, с 1956 года — вновь в составе Краснохолмского района, с 2005 года — в составе Мартыновского сельского поселения, с 2013 года — в составе  Лихачёвского сельского поселения, с 2019 года — в составе Краснохолмского муниципального округа.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена действующая Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1823).

Примечания 

Населённые пункты Краснохолмского района